Wiedersbach bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Wiedersbach (Auengrund), Ortsteil der Gemeinde Auengrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Wiedersbach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiedersbach (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Wiedersbach (Schleuse), linker Nebenbach der Schleuse an der Talsperre Ratscher